obwód figury geometrycznej
 obwód grafu
 obwód elektryczny, w szczególności:
 obwód rezonansowy
 obwód drukowany
 obwód RLC
 jednostka podziału terytorialnego
 Albanii
 Białorusi
 Bułgarii
 Kirgistanu
 Federacji Rosyjskiej
 Ukrainy
 obwód głosowania
 obwód łowiecki
 obwód rybacki
 jednostka organizacyjna Armii Krajowej (:Kategoria:Obwody Armii Krajowej)
 jednostka organizacyjna w harcerstwie (zarówno ZHP, jak i ZHR)
 jednostka organizacyjna Świadków Jehowy, składająca się z około 20 zborów